Prog'Sud est un festival international de rock progressif, se déroulant annuellement, durant le long week-end de l'Ascension, au Jas'Rod salle des Pennes-Mirabeau (Bouches-du-Rhône), près de Marseille, depuis 2000.

Depuis la première édition, le public a pu (re)découvrir et apprécier des groupes venant de Marseille et de sa région, mais aussi de toute la France et de l'étranger, notamment, d’Italie, des Pays-Bas, de Hongrie, d’Angleterre et du Pays de Galles, d’Allemagne, d’Espagne, de Pologne, de Finlande, de Suède, d’Israël, de Cuba, du Mexique, du Chili, du Pérou, du Brésil, d’Argentine, des États-Unis, du Japon.

2020 
Festival annulé avant même l'épidémie de Covid19.

2019 ( édition) 
Asturias (Japon), Syndone (Italie), Gérald Massois (France), Finisterre (Italie), Baraka (Japon), Dogfries (France), Weend'Ô (France), IO Earth (Angleterre)

2018 
Telescope Road (France / Finlande / États-Unis),  (Galles), Lazuli (France), Aerostation (Italie), Giorgio « Pico » Piazza Band, The Watch (Italie), Ex'Odd (France), Blank Manuskript (Autriche), Franck Carducci (France)

2017 
Michel Chavarria/Jeff Dinnat (France), Telescope Road (France / Finlande / États-Unis), Karfagen (Ukraine), Dylem (Suisse), JPL (Jean-Pierre Louveton (France), Sylvan (Allemagne), Akiko's Cosmo Space (Japon), Panther & C (Italie), Io Earth (Angleterre)

2016 
G.Nova (France), Glazz (Espagne), Mörglbl (France), Deafening Opera (Allemagne), The Wrong Object (Belgique), Lazuli (France), Telescope Road (France / Finlande / États-Unis), Alex Carpani Band (Italie), Osanna (Italie)

2015  
AUDIO'M (France), Telescope Road (France / Finlande / États-Unis), Baraka  (Japon), The Last Embrace (France), Delirium (Italie), The Watch (Italie), Locansa Delle Fate (Italie), Steve Hogarth (Angleterre), Franck Carducci (France).

2014 
Fred Schneider (France), Eclat (France), Odessa (Italie), Il Tempio Delle Clessidre (Italie) The Wrong Object (Belgique), Lazuli (France), RTD (France), RPWL (Allemagne), Alex Carpani/Vox In progress (Italie)

2013 
Éclat (France), Alex Carpani Band/David Jackson(Italie/Angleterre), Telescope Road (France/Finlande/États-Unis), Yuka & Chronoship (Japon), Lazuli (France), Elora (France), Children In Paradise (France), Profusion (Italie), Weend'Ô (France), Herba D'Hameli (Espagne), Mangala Vallis (Italie)

2012 
Ex'Odd (France), The Airplane (France), Eclat (France), Gran Turismo Veloce 5Italie), Gens de la Lune (France), Alex Carpani Band (Italie), The Sunpilots (Australie), Cushma/Cides/Leys (Espagne, États-Unis, Argentine), Pär Lindh Trio (Suède), Shylock (France), Lag I Run (France)

2011 
Tokamak (France), Eclat (France), Fugato Orchestra (Hongrie), Quantum Fantay (Belgique), Spécial Providence (Hongrie), Lazuli (France), The Black Noodle Project (France), Anima Mundi (Cuba), Pat O'May (France), Minimum Vital (France), Knight Area (Pays-Bas), Crazy World (Finlande)

2010 
Baraka (Japon), Arti & Mestieri (Italie), Eclat (France), The Watch (Italie),  The Living (Canada/Allemagne), Karcius (Canada), Elora (France), The Earth Explorer (Japon), Five Fifteen (Finlande), Alex Carpani band (Italie), Nemo (France), Madrigal (France)

2009 
Odessa (Italie), Tony Levin (États-Unis), Eclat (France), Lazuli (France), Psicotropia (Espagne), Rough & Ready (Japon), Sylvan (Allemagne), The D Project (Canada), SAW (France), Sylbàt (France), Hélène Brunet (France), Requins Marteaux (France)

2008 
Guillermo Cides (Argentine), Ange (France), Jerry Marotta (États-Unis), Baraka (Japon), La Maschera Di Cera (Italie), KBB (Japon), Trettioariga Kriget (Suède), Interpose+ (Japon), Rosco Il Est Content (France), Dawn (Suisse), Myrath (Tunisie), Sauvages Organismes Sonores (France), Fred Schneider (France)

2007 
Kotebel (Espagne), Overhead (Finlande), Aftercrying (Hongrie), Fantasmagoria (Japon), Opram (France), Maldoror (France), Mrs Doyle (France), Eclat (France), Oxygene 8 (États-Unis), Guillermo Cides (Argentine), Quidam (Pologne), Rough & Ready (Japon), Double Face (France)

2006 
Asturias (Japon), Baraka (Japon), Eclat (France), Il Castello di Atlante (Italie), John Slade Band (France), Lazuli (France), Lord of mushrooms (France), Mangala Vallis (Italie), Paul Whitehead (États-Unis), RPWL (Allemagne), Soft Machine Legacy (Angleterre), Taï-Phan (France)

2005 
Caravan (Angleterre), Eclat (France), Ken's Novel (Belgique), Biocide (France), Tryo (Chili), Lazuli (France), Mats/Morgan Band (Suède), Cabezas De Cera (Mexique),

2004 
Adagio (France), Holy Graal (France), Ashtar (Bresil), Odessa (Italie), Nemo (France) , Fragil (Pérou), Akineton Retard (Chili), Cast (Mexique)

2003 
Opram, Cymoryl, Taal, Iconoclasta, Eclat, Odessa, Trespass, Minimum Vital, Flamborough Head.

2002 
Biomech Race, Mirage, Tryo, Lord of Mushrooms, Vital Duo, Il Balletto di Bronzo.

2001 
Sylvan, Éclat, Cast, Cymoryl, DFA, Landmarq.

2000 
Iris, Ecat, Priam, Cymoryl, Madrigal, Aftercrying, Cyril Achard.

Liens externes 
Site officiel

Articles connexes 
 Festival Crescendo

Festival de musique dans les Bouches-du-Rhône
Festival de rock progressif
Festival de rock en France
Les Pennes-Mirabeau